Jakow Zilberman, ros. Яков Зильберман (ur. 26 maja 1954) – izraelski szachista, reprezentant Związku Radzieckiego do 1990, arcymistrz od 1998.
 Józef Zilberman (ur. 1925) – polski działacz społeczności żydowskiej.